Pleasant Hill Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pleasant Hill Township (Izard County, Arkansas)
 Pleasant Hill Township (Newton County, Arkansas)
 Pleasant Hill Township (Illinois)
 Pleasant Hill Township (Minnesota)
 Pleasant Hill Township (Cass County, Missouri)
 Pleasant Hill Township (Sullivan County, Missouri)
 Pleasant Hill Township (North Dakota)